Esistono più comuni francesi con questo nome

Charmois – Meurthe e Mosella
Charmois – Territorio di Belfort